Grandola steht für:

 Grândola, eine Stadt in Portugal
 Grandola ed Uniti, eine Gemeinde in Italien

Siehe auch:

 Grândola, Vila Morena, portugiesisches Lied, „Hymne“ der Nelkenrevolution